Anna Piotrowna (córka Katarzyny I)
 Anna Piotrowna (córka Katarzyny II)